Навігатор — той, хто займається навігацією, штурман.
 Навігатор (підприємство) — українське підприємство, ЗАТ, виробник персональних комп'ютерів, системний інтегратор, інтернет-провайдер.
 Навігатор GPS — радіоелектронний пристрій, який отримує сигнали глобальної системи позиціонування з метою визначення поточного місця розташування пристрою на Землі.